Der Name Shouldice bezeichnet:

 den kanadischen Chirurgen Edward Earle Shouldice (1890–1965), einen Pionier der Hernienchirurgie
 die nach ihm benannte Leistenbruchoperation nach Shouldice zur Behandlung von Hernien
 den kanadischen Freestyle-Skier Warren Shouldice (* 1983)